Le championnat du monde de snooker 1949 a lieu au Leicester Square Hall de Londres en Angleterre. Pour la troisième année consécutive, la finale est disputée par Fred Davis et Walter Donaldson. Davis conserve son titre. Donaldson réalise le meilleur break du tournoi (115).

Tableau final

Qualification

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1949
Snooker
Snooker 1949
Snooker